

Sigle 
 Decreti direttore generale
 DuckDuckGo, motore di ricerca

Codici 
 DDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dandong (Cina)

Altro 
 DDG – hull classification symbol di Guided Missile Destroyer (Cacciatorpediniere lanciamissili)
 DDG – rapper, pugile ed ex YouTuber statunitense